Heinrich Bramesfeld ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bramesfeld (Architekt) (1830–1909), deutscher Architekt
 Heinrich Bramesfeld (Marineoffizier) (1899–1992), deutscher Marineoffizier